Милутин Видославлевич (; 21 февраля 2001, Сербия) — сербский футболист, нападающий клуба «Чукарички».

Клубная карьера 
Видославлевич — воспитанник клуба «Чукарички». 24 сентября 2017 в матче против «Бораца» он дебютировал в чемпионате Сербии.

Международная карьера 
В 2017 году Видославлевич в составе юношеской сборной Сербии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матче против команды Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чукарички»